Tramvajska linija br. 6 u Beogradu.

|}

Tramvajski promet u Beogradu